Multipatina är ett släkte av svampar. Multipatina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Multipatina